Złącze RCA – złącze używane głównie w sprzęcie audio wideo
 RCA Records – wytwórnia płytowa
 Radio Corporation of America –  amerykańska firma elektroniczna